Косагаш — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Косагаш — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Косагаш — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Косагаш (бывшее Грабово) — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Косагаш — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Косагаш — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.